20 de enero puede referirse a:
 20 de enero, vigésimo día del año del Calendario Gregoriano;
 «20 de enero», una canción del grupo La Oreja de Van Gogh;
 20 de enero, un estadio de béisbol en Sincelejo, Colombia;
 20 de enero, una fiesta tradicional celebrada en varias poblaciones.